Fatoumata Diallo, née le  à Labé en Guinée, est une activiste et femme politique guinéenne.

Le , elle est nommée conseillère au sein du Conseil national de la transition (CNT) de la Guinée en tant que représentante des partis politiques ADC/BOC.

Notes et références 

Naissance à Labé
Personnalité féminine guinéenne
Membre du Conseil national de transition guinéen de 2021
Naissance en décembre 1988